Kursaal – tipo di edificio
 Kursaal – edificio di San Sebastiàn, in Spagna
 Funicolare del Kursaal – funicolare di Varese, in Italia
 Kursaal – romanzo di Peter Anghelides del 1998